Theo Meijer (politicus), een Nederlands politicus namens het CDA
Theo Meijer (judoka), een Nederlands judoka